Vordorf ist der Ortsname von

 Vordorf, Gemeinde im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

 Vordorf (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Vordorf (Tröstau), Ortsteil der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Vordorf (Gemeinde Peilstein), Ortschaft der Gemeinde Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich